Sezóna 1927/1928 byla 11. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Rangers.

Konečná tabulka základní části

Kanadská divize

Americká divize

Play off

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1927
Lední hokej v roce 1928